Джейсон Хоакин Фуэнтеальба Вергара (; ) — чилийский футболист, полузащитник клуба «Универсидад де Чили».

Клубная карьера 
Фуэнтеальба — воспитанник клуба «Универсидад де Чили». В начале 2022 года для получения игровой практики Джейсон на правах аренды перешёл в Депортес Ла-Серена. 2 апреля 2022 года в матче против «Эвертона» он дебютировал в чилийской Примере.

Международная карьера 
В 2023 году в составе молодёжной сборной Чили Фуэнтеальба принял участие в молодёжном чемпионате Южной Америки в Колумбии. На турнире он сыграл в матчах против сборных Венесуэлы, Эквадора и Уругвая.

Примечания 

Футболисты Чили
Игроки ФК «Депортес Ла-Серена»